Liu Deren ist der Name von:

 Liu Deren (Dichter) , Dichter der Zeit der Tang-Dynastie 
 Liu Deren (Daoist)   (1122–1180), Daoist der Zhen Dadao jiao aus der Zeit der Jin-Dynastie (1125–1234)